Bossemans et Coppenolle, pièce de théâtre écrite et représentée en 1938
 Bossemans et Coppenolle, film belge réalisé en 1938.